Да́ниэль Ко́рмак (; род. , Окленд) — новозеландская актриса.

Биография 
Даниэль Кормак родилась 26 декабря 1970 года в Окленде, Новая Зеландия.

Дебютировала на телевидении в 1987 году. Снималась в сериалах «Зена — королева воинов», «Уэнтуорт», «Шортланд-стрит», в фильмах «Трое в каноэ», «Королева реки» и других.

Также с 1993 по 2012 год периодически играла в нескольких театрах.

Личная жизнь 
Даниэль дважды была замужем:
 за Хейденом Андерсоном, от которого у неё
 сын Итан (род. 1996),
 и за Пена Хема Тейлором (с 2009 года), от которого у неё
 сын Те Ахи Ка (род. 2010).

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Новой Зеландии